ТНТ — многозначная аббревиатура:
 ТНТ — танкер наливной технический, технический наливной танкер
 ТНТ — танкер наливной транспортный, транспортный наливной танкер
 ТНТ — «Твое новое телевидение», телеканал
 ТНТ — тол, тринитротолуол, тротил
 ТНТ — тонна натурального топлива
 ТНТ — топливно-наливной танкер

См. также 
 СТНТ — самоходный телеуправляемый неконтактный трал
  — аббревиатура латиницей
  — аббревиатура латиницей